De Rally van Catalonië 2002, formeel 38º Rallye Catalunya - Costa Brava, was de 38e editie van de Rally van Catalonië en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2002. Het was de 352e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Lloret de Mar.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Catalonië